Velen kan syfta på:

 Velen. – auktorsnamn inom botanik för Josef Velenovský (1858–1949)

Geografi

Insjöar i Sverige

Velen, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun och Töreboda kommun,  (2,66 km²)
Velen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (12,6 ha)
Velen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (2,13 km²)

Tyskland
Velen, Münsterland – en stad i Münsterland i norra Nordrhein-Westfalen, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn